Warped Tour Bootleg Series — другий мініальбом американського рок-гурту My Chemical Romance, який був випущений 19 липня 2005 року.

Треклист 
 I'm Not Okay (I Promise) — 2:59
 Thank You for the Venom — 3:37
 Helena — 4:22
 Cemetery Drive — 2:58
 You Know What They Do to Guys Like Us in Prison — 2:46
 Give 'Em Hell, Kid — 2:24

Примітки

Посилання 
 Warped Tour Bootleg Series last.fm

Альбоми My Chemical Romance
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Музичні альбоми 2005
Липень 2005
Музичні альбоми за алфавітом
Події 19 липня
Рок-альбоми